Termenul „Patterson” se poate referi la:

Patterson (antroponime)
Toponime

Africa de Sud
Patterson, Africa de Sud

Canada
Patterson, New Brunswick
Patterson Settlement, New Brunswick
Patterson Siding, New Brunswick
Patterson, Ontario
Pattersons Corners, Ontario
Patterson, Quebec
Patterson Township, Ontario
Patterson, Calgary localitate lângă Calgary, Alberta.

SUA
Patterson, Arkansas
Patterson, California
Patterson, California, denumirea veche a lui Trigo, Madera County, California
Patterson, Georgia
Patterson, Iowa
Patterson, Louisiana
Patterson, Missouri
Patterson, New Jersey
Patterson, New York
Patterson, Ohio
Patterson Springs, North Carolina
Patterson Heights, Pennsylvania

Vezi și
Paterson (dezambiguizare)
Paterson (antroponime)